Benedicta de Mello, (Vicência, Pernambuco ? de ? de 1906 - 1991), foi uma poetisa e escritora brasileira. Também fundou instituições sociais para cegos.

Biografia
Cega de nascença, publicou diversos livros de poemas. Educadora, professora do Instituto Benjamin Constant, do Rio de Janeiro, onde residia. Seus versos são por vezes perpassados de uma serena amargura. Em seu livro Sol nas trevas, ela descreve a vida vista pelo intelecto de um cego. Matriculou-se no IBC em 1920 e em 1928 tornou-se professora. Seu nome chegou a ser cogitado para a Academia Brasileira de Letras. Seu gênero era basicamente o soneto. Morreu em 1991.

Obras parciais
Relógio
A gravata
Rascunho
Almas fingidas
Lanterna acesa - 1939

Pessoas cegas
Naturais de Vicência
Escritores de Pernambuco
Professores de Pernambuco
Músicos cegos